Freedom Tower steht für:

 Freedom Tower (Miami), Gebäude in Miami
 Freedom Tower, früherer Name des One World Trade Center, Wolkenkratzer in New York City